Вале́р Новарина́ (, 4 мая 1942 года, Шен-Бужери (фр.), Женева, Швейцария) — французско-швейцарский драматург, режиссёр, теоретик театра.

Биография 
Сын архитектора Мориса Новарина (фр.) и актрисы Манон Троллье (), вырос в Верхней Савойе. Изучал философию и филологию в Сорбонне. Был режиссёром-постановщиком многих собственных пьес.

Брат — архитектор и скульптор Патрис Новарина.

Творчество 
«Театр для слуха» Валера Новарина развивает французскую комическую традицию от Рабле до Жарри с особым вниманием к формам площадного и ярмарочного представления, цирковой клоунады. Такое же игровое отношение характерно для него и к языку.

В России пьесы Новарина ставили в театрах Тамбова и Томска.

Произведения 
 ’’L’Atelier volant’’ (1974)
 ’’Falstaff’’ (1976), по «Генриху IV» Шекспира
 Le Drame de la vie (1984)
 Le Monologue d’Adramélech (1985)
 Pour Louis de Funès (1986)
 Le Discours aux animaux (1987)
 Le Théâtre des paroles (1989)
 Vous qui habitez le temps (1989)
 Pendant la matière (1991)
 Je suis (1991)
 L’Animal du temps (1993)
 L’Inquiétude (1993)
 Le Feu (1994)
 La Loterie Pierrot (1995)
 La Chair de l’homme (1995)
 Le Repas (1996)
 Le Jardin de reconnaissance (1997)
 L’Espace furieux (1997)
 L’Avant-dernier des hommes (1997)
 L’Opérette imaginaire (1998)
 Devant la parole (1999)
 L’Origine rouge (2000)
 L'Équilibre de la Croix (2003)
 La Scène (2003)
 L’Acte Inconnu (2007)
 L’Envers de l’esprit (2009)

Сводные издания 
 Théâtre (1989)

Публикации на русском языке 
 Сад признания. М.: ОГИ, 2001
 [Пьесы] / Вступ. ст. и пер. Н. Мавлевич // Иностранная литература, 2006, № 9, с. 244-260
 Хаос
 Оперетка понарошку. Лучи тела. М.: Три квадрата, 2009

Признание 
 Европейская премия Жана Арпа (2011)
 Большая литературная премия Поля Морана (2020)

Литература 
 Dieuzayde L. Le théâtre de Valère Novarina: une scène de délivrance. Aix-en-Provence: Publications de l’université de Provence, 2004.
 Dubouclez O. Valère Novarina, la physique du drame. Dijon: Presses du réel, 2005.

Ссылки 
 
 Валер Новарина на сайте IMDB
 Страница в Журнальном зале
 Страница в журнале TextOnly
 Интервью Новой газете, 2005

Драматурги Франции
Драматурги Швейцарии
Театральные режиссёры Франции
Театральные режиссёры Швейцарии